1978/79 was het 81ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Zie ook
Football League Cup 1978/79

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1978/79